Heeke ist der Name folgender Orte:
 Heeke, Ortsteil der Gemeinde Alfhausen im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Heeke ist der Familienname folgender Personen:
 August Heeke (1881–1964), deutscher Gewerkschafter und Politiker

Siehe auch:
 Heke